Koninklijke Stade Leuven was een Belgische voetbalclub uit Leuven. De club bestond van 1903 tot 2002, toen de club een deel werd van fusieclub Oud-Heverlee Leuven. Stade Leuven was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 18 en had groen-witte clubkleuren. De club speelde in zijn geschiedenis één seizoen in de hoogste afdeling.

Geschiedenis 
De voetbalclub uit Leuven werd opgericht op 12 november 1903 als Stade Louvaniste. De club speelde al na enkele seizoenen in de provinciale voorrondes en vanaf 1909 in de Eerste Afdeling, de toenmalige Tweede Klasse. In 1926 werd een derde nationaal niveau gecreëerd onder de naam Bevordering en zakte Stade Louvaniste een klasse, ondanks een 8e plaats op 14 ploegen. Bij het 25-jarig bestaan in 1928 veranderde de naam van de club in Royal Stade Louvaniste. In 1931 kon Stade terug zijn plaats in Tweede Klasse innemen, met van 1934 tot 1936 nog even twee seizoenen in Derde.

Na de Tweede Wereldoorlog, in 1949 won Stade Leuven de Eerste Afdeling A, met promotie naar de Ere-Divisie, de toenmalige Eerste Klasse, tot gevolg. Dit verblijf op het hoogste niveau was echter van korte duur. Leuven werd laatste en degradeerde weer. Kort daarop, in 1953, zakte men zelfs weg naar Derde Klasse. Stade Leuven zakte steeds verder weg en viel in 1958 zelfs terug naar Vierde Klasse; tot de jaren 70 zou de club niet meer hoger spelen.

In 1967 werd de Nederlandstalige naam K. Stade Leuven aangenomen. In 1971 zakte Stade voor twee seizoenen weg naar de provinciale reeksen. Stade kon echter terugkeren en speelde tijdens de rest van de jaren 70 afwisselend in Derde en Vierde Klasse. In het seizoen 1980/81 werd Stade Leuven afgetekend Kampioen in Derde Klasse A en verbleef terug een aantal seizoenen in Tweede Klasse (1981/82, 1982/83 en 1988/89, 1989/90 en 1990/91). Tijdens de jaren 90 ging Stade weer op en neer tussen Derde en Vierde. In 2000 bracht Donato Lallo, als laatste trainer van Stade Leuven, de club naar Derde Klasse.

In 2002 ging de club uiteindelijk op in een fusie, om een grote Leuvense club te creëren. De club smolt samen met Daring Club Leuven (stamnummer 223) en Zwarte Duivels Oud-Heverlee (stamnummer 6142). De nieuwe fusieclub kreeg de naam Oud-Heverlee Leuven en ging met het stamnummer van Oud-Heverlee van start in Derde Klasse. De stamnummers 18 en 223 werden geschrapt. In 2018 kocht OHL het stamnummer van Stade terug en speelt sedertdien terug onder het oude stamnummer 18.

Stade Leuven werkte zijn thuiswedstrijden sedert 1905 af op het terrein van Den Dreef aan de Kardinaal Mercierlaan waarvan het eigenaar werd in 1921. Na een onoplosbaar geschil in 1953 tussen de overkoepelende Samenwerkende Vennootschap en het Voetbalcomité van Stade Leuven werd het terrein verkocht aan de Stad Leuven die er in 1958 het Leuvens Sportcentrum inrichtte, een stadion dat nu nog altijd Den Dreef heet en dienstdoet als het stadion van OHL.

Erelijst

Belgische Tweede klasseWinnaar (1): 1948/49Belgische Derde klasse
Winnaar (3): 1935/36, 1980/81, 1987/88

Belgische Vierde klasseWinnaar (2): 1973/74, 1978/79Trofee Jules PappaertWinnaar (1)''': 1981

Resultaten

Bekende ex-spelers 
 Edward Tossyn (1916-1933)
 Louis Cordemans (1930-1946)
 Raf Winant (1937-1948)
 Jef Janssens (1938-1953)
 Armand Toen (1943-1950)
 Jos Oversteyns (1948-1953)
 Jean Vanderveeren (1959-1965)
 Karel Vranckx (1965-1983)
 Orlando Rijsenburg (1973-1980)
 Donato Lallo (1979-1981)
 Mo Arabat (1981-1988)
 Albert Van Marcke (1985-1989)
 Emilio Ferrera (1987-1990)
 Koen Lukasczyk (1993-2002)
 Jean Pierre Custers (1995-2002)
 Denis Odoi (jeugd)
 Dries Mertens (jeugd)
 Tail Schoonjans (jeugd)
 Dennis Praet (jeugd)

Trainers

Zie ook 
 Oud-Heverlee Leuven

Voetbalclub in Leuven
Leuven